Municipio de Echo puede referirse a alguno de los siguientes lugares en Estados Unidos:

 Municipio de Echo (condado de Antrim, Míchigan), un municipio ubicado en el condado de Antrim.
 Municipio de Echo (condado de Yellow Medicine, Minnesota), un municipio ubicado en el condado de Yellow Medicine.